Anspruchslosigkeit bezeichnet

 Genügsamkeit
 Einfachheit oder Schlichtheit im Sinne eines geringen wissenschaftlichen bzw. künstlerischen Anspruchs